Irus ou Iros (en grec ancien Ἶρος) est un personnage de l'Odyssée (XVIII, 1 à 116). Il est mendiant à Ithaque, renommé pour sa gloutonnerie. 

Son véritable nom était Arnée (grec ancien Ἀρναῖος) mais les jeunes l'appelaient Iros, parce qu'il portait leurs messages (du grec eirein, parler). 

Comme il insultait Ulysse, et voulait, sans le connaître, lui défendre l'entrée du palais, le héros l'assomma d'un coup de poing.

Postérité 
L'astéroïde (13387) a été nommé d'après lui.

Notes et références

Bibliographie

Liens externes 

Personnage de l'Odyssée
Éponyme d'un objet céleste